Sergi est un prénom catalan et un nom de famille italien.

Personnalités portant ce prénom 
Par ordre chronologique
 Sergi López (né en 1965), acteur espagnol ;
 Sergi Roberto (né en 1992), footballeur espagnol.
 Sergi González (né en 1995), communément appelé Sergi, footballeur espagnol.

Personnalités portant ce nom 
Par ordre chronologique
 Giuseppe Sergi (1841–1936), anthropologue italien ;
 Sergio Sergi (1878–1972), anthropologue et archéologue italien, fils du précédent ;
  (1917–1944), militaire italien ;
  (né en 1946), historien italien ;
  (né en 1947), journaliste, historien et écrivain italien ;
 Lucien Sergi (né en 1971), footballeur français.

Notes et références

Article connexe 
 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Homonymie de patronyme italien

ca:Sergi
de:Sergi
en:Sergi